2 miejscowości w Polsce: 
 Laskowizna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Brok 
 Laskowizna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Poświętne